Heyuan bezeichnet:

 Heyuan (河源市), Stadt in der chinesischen Provinz Guangdong
 Heyuan (Jinxi) (何源镇), Großgemeinde im Kreis Jinxi in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Heyuan (Yitong) (河源镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Yitong in der chinesischen Provinz Jilin
 Heyuan (Lichuan) (荷源乡), Gemeinde im Kreis Lichuan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Heyuan (Shidian) (何元乡), Gemeinde im Kreis Heyuan in der chinesischen Provinz Yunnan
 (3746) Heyuan, Asteroid des Hauptgürtels